Горбулин — фамилия; имеет женскую форму Горбулина.
 Горбулин, Виктор Алексеевич (род. 1965) — луганский художник, скульптор и театральный актёр. Заслуженный деятель искусств Украины.
 Горбулин, Владимир Павлович (род. 1939) — украинский политик и учёный, профессор, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
 Горбулин, Павел Николаевич (1909—2000) — народный комиссар внутренних дел Татарской АССР, генерал-майор.